Циолковский () — польская фамилия.
 Циолковский, Константин Эдуардович (1857—1935) — русский учёный, основоположник теоретической космонавтики.
 Циолковский, Станислав Фомич (1788—1840) — русский генерал, участник наполеоновских войн и среднеазиатских походов.
 Циолковский, Теодор (1932—2020) — американский филолог-германист.
Циолковская
 Циолковская, Варвара Евграфовна (1857—1940) — дочь священника Евграфа Егоровича Соколова, жена Константина Циолковского.

Другое 
 Циолковский — кратер на Луне, названный в честь К. Э. Циолковского.
 Циолковский — город в Амурской области при космодроме «Восточный».
 Циолковский — проект советской автоматической межпланетной станции для изучения Солнца и околосолнечного пространства.
 Циолковский — независимый книжный магазин в Москве.

См. также 
 Циолковская (платформа)
 Звезда КЭЦ